Такмичење у трчању на 1.500 метара у мушкој конкуренцији на Светском првенству у атлетици 2011. у Тегуу је одржано 30. августа и 1. и 3. септембра, на стадиону Тегу.

Земље учеснице

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка првенства

Квалификационе норме

Сатница

Резултати

Квалификације 
По 6 најбољих атлетичара у свакој квалификацијској трци (од три трке) обезбеђује директан пролаз у полуфинале (КВ) плус још 6 атлетичара са најбољим временима (кв).

Полуфинале 
Директан пласман у финале за најбржих 5 атлетичара у обе полуфиналне групе (КВ), плус два атлетичара са најбољим временима који су били иза првих 5 (кв)

Финале

Спољашње везе 
 Резултати квалификација трке на 1.500 м
 Резултати полуфиналне треке
 Резултати финалне трке

Светско првенство у атлетици на отвореном 2011.
Трка на 1.500 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном